Hátvéd, labdarúgás
 Védő, a büntető- vagy a szabálysértési eljárásban eljáró ügyvéd (védőügyvéd) vagy ügyvédjelölt